Список альбомов №1 в США в 1985 году (#1 1985 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1985 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 14 альбомов в 1985 году побывали на вершине хит-парада США, включая сразу два диска певца Prince: Purple Rain (2 недели в 1985 и 22 недели в 1984) и Around the World in a Day (3 недели на № 1).
 9 недель на № 1 пробыл альбом «Brothers in Arms» группы Dire Straits  с тиражом в 3 млн. экз. к концу года.
 Брюс Спрингстин с альбомом Born in the U.S.A. пробыл на вершине чарта 4 недели в 1984 и 3 недели в 1985, став в итоге лучшим диском всего года (1985 year-end chart), чему способствовал его  всемирный концертный тур (:en:Born in the U.S.A. Tour) по Северной Америке, Европе и Австралии.
 В 1985 году супергруппа популярных музыкантов USA for Africa в целях поддержки голодающих в Африке записали благотворительный альбом для Эфиопии. Альбом We Are the World включал титульную песню We Are the World, которую написали Майкл Джексон и Лайонел Ричи и исполнили 45 вокалистов, включая таких звёзд как сами Джексон и Ричи, Рей Чарльз, Боб Дилан, Билли Джоэл, Синди Лопер, Дайана Росс, Брюс Спрингстин, Тина Тёрнер и Стиви Уандер, он был сертифицирован трижды платиновым RIAA, и выиграл 4 премии Грэмми на 28-й церемонии.

Список 1985 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1985 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 1985 году

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1985 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1985 года